Клумов — фамилия. Известные носители:

 Клумов, Алексей Константинович (1907 ― 1944) ― советский композитор, пианист и музыкальный педагог. Заслуженный артист БССР (1940).
 Клумов, Евгений Владимирович (1878—1944) — российский и советский хирург и гинеколог. Участник Минского подполья. Герой Советского Союза.